Rigobert est un prénom masculin d'origine germanique et un nom de famille. Il peut faire référence à :

 Rigobert, le père de saint Germer (mort en 658), fondateur de l'Abbaye Saint-Germer-de-Fly dans l'Oise ;
 Rigobert, comte de Ponthieu, le fils naturel de Clovis II et petit-fils de Robert, comte de Boulogne et de Tervanes (Saint Pol), père de Berthe de Blangy (644-723), une sainte chrétienne honorée le 4 juillet ;
 Rigobert (?-743), archevêque de Reims ;
 Rigobert Bonne (1727–1794), géographe, ingénieur hydrographe et cartographe français ;
 Rigobert Roger Andely (né en 1953), universitaire spécialiste des questions monétaires et bancaires, banquier central de profession et homme d'État congolais ;
 Rigobert Gruber (né en 1961), joueur de football allemand ;
 Rigobert Massamba, général des forces aériennes de la République Démocratique du Congo ;
 Rigobert Ngouolali (né en 1940), homme politique congolais ;
 Rigobert Onkassa Edhouba, homme politique gabonais ;
 Rigobert Song (né en 1976), joueur de football Camerounais.

 patronyme
 Natacha Rigobert (née en 1980), joueuse mauricienne de volley-ball et de beach-volley.

 personnage fictif
 Rigobert (géant processionnel), un géant de processions et de cortèges et symbolisant les localités de Crisolles et de Roncq en France

Voir aussi 
 Rigoberta Menchú (née en 1959), activiste du Guatemala ;
 Rigoberte M'Bah (née en 1984), joueuse de football internationale camerounaise.
 

Prénom masculin
Prénom germanique
Prénom français
Patronyme français